Дама́новые  — семейство небольших коренастых травоядных млекопитающих, единственное из ныне живущих в отряде даманов (Hyracoidea). Содержит 5 видов. Другое название — жиряки.

Обитают в Африке и на Ближнем Востоке. Из-за внешней схожести с грызунами немецкий натуралист Готлиб Штор в 1780 году сделал ошибочный вывод об их родстве с морскими свинками и отнёс капских даманов к роду Procavia ( и Cavia). Затем даманы получили имя Hyrax (от  — «землеройка»).

Вместе с хоботными и сиренами даманы составляют кладу Paenungulata.

Общее описание 
Это животные размером примерно с домашнюю кошку: длина тела от 30 до 60—65 см, масса от 1,5 до 4,5 кг. Хвост зачаточный (1—3 см) или отсутствует. По внешнему виду даманы напоминают грызунов — бесхвостых сурков или крупных морских свинок, — однако филогенетически ближе всего к сиренам и хоботным.

Телосложение у них плотное, неуклюжее, с крупной головой на короткой толстой шее и короткими, но сильными ногами. Морда короткая, с раздвоенной верхней губой. Уши округлые, небольшие, иногда почти скрытые в шерсти. Конечности стопоходящие. Передние конечности 4-палые с уплощёнными когтями, напоминающими копыта. Задние конечности трёхпалые; внутренний палец несёт длинный изогнутый ноготь, который служит для расчёсывания волос, а другие пальцы — копытообразные когти. Подошвы лап голые, покрытые толстым резиноподобным эпидермисом; на их поверхности открываются многочисленные протоки потовых желез, которые постоянно увлажняют кожу. Центральная часть свода каждой стопы может подниматься особыми мышцами, создавая подобие присоски. Влажная кожа усиливает присасывание. Благодаря таким приспособлениям даманы могут с большой ловкостью и быстротой лазить по отвесным скалам и стволам деревьев и даже спускаться с них вниз головой.

Мех у даманов густой, образованный мягким пухом и грубой остью. Окрас обычно коричнево-серый. На теле (особенно на морде над глазами и на шее) растут пучки длинных вибрисс. Посредине спины имеется участок удлинённых, более светлых или тёмных волос, в центре которого расположен оголённый участок. На его поверхности открываются протоки особого железистого поля — спинной железы из 7—8 долей, образованной гипертрофированными сальными и потовыми железами. Железа выделяет секрет, сильно пахнущий в период размножения. У молодых даманов железа неразвита или развита слабо; у самок она меньше, чем у самцов. При испуге или возбуждении волосы, покрывающие железу, поднимаются торчком. Точное назначение железы неизвестно.

Постоянных зубов у взрослых даманов 34, молочных — 28. Резцы верхней челюсти с постоянным ростом, довольно широко расставлены и напоминает резцы грызунов. Клыки отсутствуют. Предкоренные и коренные зубы сходны с зубами копытных. Череп с довольно массивной нижней челюстью. Сосков: 1 пара грудных и 2 пары паховых или 1 пара подмышечных и 1—2 — паховых.

Образ жизни 
Распространены в Африке южнее Сахары, а также на Синайском и Аравийском полуостровах, в Сирии и Израиле. Изолированные популяции капского дамана имеются в горах Ливии и Алжира.

Представители родов Procavia и Heterohyrax — дневные животные, живут колониями по 5—60 особей в засушливых саваннах, травяных угодьях и на каменистых россыпях, поднимаясь в горы до высоты 4500 м над уровнем моря. Представители рода Dendrohyrax — ночные лесные животные, живут поодиночке и семьями. Все даманы очень подвижны, способны быстро бегать, прыгать и лазить по крутым скалам и деревьям.

Хорошо развиты зрение и слух. Даманы отличаются плохо развитой терморегуляцией — ночью они собираются вместе, чтобы согреться, а днём, подобно рептилиям, подолгу греются на солнце. При этом они поднимают кверху подошвы лап, на которых расположены потовые железы. Выделяющийся липкий пот помогает даманам лазать. Даманы очень осторожны и подобно европейским сусликам при виде опасности издают резкий высокий крик, заставляющий всю колонию прятаться в убежища.

Растительноядные. Питаются в основном растительной пищей, изредка поедая насекомых и их личинки. В поисках пищи могут уходить на расстояние до 1—3 км. В воде не нуждаются. В отличие от многих других травоядных даманы не обладают развитыми резцами и при кормлении помогают себе коренными зубами. Жвачку в отличие от парнокопытных или кенгуровых не жуют; корм переваривается в их сложных, многокамерных желудках.

Сезонность в размножении, видимо, отсутствует. Беременность длится 7—7,5 месяцев. Самка приносит 1—3, иногда до 6 детёнышей, 1 раз в год. Детёныши рождаются хорошо развитыми, с открытыми глазами; способны быстро бегать. Через 2 недели они начинают питаться растительным кормом.

Происхождение даманов 
История происхождения даманов на сегодняшний день не изучена полностью. Древнейшие ископаемые остатки даманов относятся к позднему эоцену. На протяжении многих миллионов лет предки даманов были основными наземными травоядными в Африке, пока в миоцене конкуренция с полорогими не вытеснила их из прежней экологической ниши. Тем не менее даманы ещё длительное время оставались многочисленным и широко распространённым отрядом, в плиоцене населяя большую часть Африки, Азии и Южной Европы.

Филогенетически современные даманы ближе всего к хоботным, с которыми у них много сходных черт в строении зубов, скелета и плаценты.

В культуре и религии 
Существует мнение, что упоминающиеся в Библии «зайцы», обозначенные словом «шафан» (shaphan — שָּׁפָן), на самом деле были даманами. Издалека они действительно напоминают крупных кроликов. Из иврита это слово перешло в язык финикийцев, которые, видимо, ошибочно приняли кроликов Иберийского полуострова за даманов, дав стране название I-Shaphan-im — «остров даманов». Позднее от этого названия произошло латинское Hispania и современное «Испания».

Даманы — одни из многих животных, мясо которых не кошерно, то есть напрямую запрещено для употребления правоверным иудеям. Нечистым животным шафана (дамана) Книга Левит объявляет на том основании, что он хотя и жуёт жвачку, но «копыта» его не раздвоены (хотя, строго говоря, даманы жвачки не жуют, а лишь имеют привычку двигать челюстями подобно жвачным, а их когти лишь напоминают копыта).
В Мишлей (Книга притчей Соломоновых) тоже говорится про даманов: «Даманы — народ слабый, но ставят на утёсе дом свой».
Впрочем, не во всех переводах Библии на русский язык встречается малознакомое русским слово «даман». В Синодальном переводе и в переводе Международной Библейской Лиги в Книге Левит слово «шафан» переведено как «заяц» (), из-за чего появилась фраза о «копытах» зайца. В Книге притчей Соломоновых в Синодальном переводе даманы упомянуты как «горные мыши» (), а в переводе Международной Библейской Лиги — как «барсук».

Классификация 
До недавнего времени в семействе дамановых насчитывали до 10—11 видов, относящихся к 4 родам. На сегодняшний день выделяют четыре или пять видов:
 Семейство 
 Род 
 
 
  (некоторыми исследователями считается синонимом Dendrohyrax arboreus)
 Род 
 
 Род 
 
 † Семейство 
 † Род  
 † Род 
 † Род 
 † Род 
 † Род 
 † Род 
 † Семейство 
 † Семейство

Филогения

Примечания

Ссылки 

 Hyracoidea на Animal Diversity Web.

 
Семейства млекопитающих